

La prima stagione della serie televisiva Servitore del popolo, composta da 23 episodi (di cui il primo doppio), è stata trasmessa in prima visione assoluta in Ucraina dalla rete televisiva 1+1 dal 16 novembre 2015 al 9 dicembre 2015.

In Italia la stagione è stata trasmessa su La7 dal 4 aprile 2022 al 9 maggio 2022.